Turniej o Złoty Kask 1985 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano ćwierćfinały, półfinały oraz trzy finały. W klasyfikacji końcowej zwyciężył Wojciech Żabiałowicz.

Finał nr 1 
 Opole, 25 lipca 1985
 Sędzia: Marek Czernecki

Finał nr 2 
 Gdańsk, 1 sierpnia 1985
 Sędzia: Aleksander Chmielewski

Finał nr 3 
 Zielona Góra, 5 września 1985
 Sędzia: Roman Siwiak

Klasyfikacja końcowa 
Zaliczono po dwa najlepsze wyniki odrzucając najsłabszy. Sklasyfikowano tylko tych finalistów którzy wystąpili w co najmniej dwóch finałowych turniejach.

Linki zewnętrzne 
 

1985
1985 w sporcie żużlowym
1985 w polskim sporcie